Gastell ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gastell (1818–1883), deutscher Unternehmer

 Josef Gastell, deutscher Unternehmer
 Norbert Gastell (1929–2015), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Otto Gastell (1855–1924), deutscher Unternehmer und Politiker
 Otto Gastell (Unternehmer), deutscher Unternehmensgründer
 Maria Wilhelmj, geb. Gastell (1851–1930), Sängerin. Tochter des Otto Heinrich Gastell (1817–1890)  und der Josefa Antonia Camozzi (1826–1884). Maria Gastell heiratete den Juristen Albert Wilhelmj, Bruder des Geigers August Wilhelmj (1845–1908).

Gastell ist der Name folgender Unternehmen:
 Waggonfabrik Gebrüder Gastell, deutscher Hersteller von Eisenbahn- und Straßenbahn-Fahrzeugen

Siehe auch:
 Gastel
 Castell
 Kastell